A delegação do estado de Akwa Ibom na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões de Akwa Ibom do Nordeste, Akwa Ibom do Noroest e Akwa Ibom do Sul, além de dez deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Ukanafun/Orukanam, Etinan, Itu/Ibiono Ibom, Eket, Ikot Ekpene/ Essien Udim/ Ubot Akara, Abak, Ikono/ Ini, Oron/Mbo/Okobo/UrueOffong/Oruko/Udung-Uko, Ikot Abasi, Uyo/Uruan/Nsit e Ata/Ibeskip Asutan.

Quarta República (1999–presente)

4ª Legislatura (1999–2003)

6ª Legislatura (2007–2011)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023) 

Akwa Ibom (estado)
Akwa Ibom